Nembe peut être :
 Nembe, zone de gouvernement local de l’État de Bayelsa au Nigeria ;
 Nembe, royaume traditionnel des zones Nembe et Brass dans l’État de Bayelsa au Nigeria ;
 Nembe, dialecte de l’ijo du sud-ouest, parlée au Nigeria.